

Patronyme 

 Ignacio Monreal Eraso, footballeur international espagnol.
 Luis de Marichalar y Monreal, homme politique espagnol.
 Enrique Martín Monreal Lizarraga, footballeur et entraîneur espagnol.
 José Maria Bueno y Monreal, cardinal espagnol de l'Église catholique.

Pseudonyme 

 Hector Monréal,  illustrateur, chansonnier et auteur dramatique français.

Toponyme

Allemagne 
 Monreal, ville de l'arrondissement de Mayen-Coblence en Rhénanie-Palatinat

Espagne 
 Monreal, ville et une commune de la Communauté forale de Navarre.
 Monreal de Ariza, dans la province de Saragosse.
 Monreal del Campo, dans la province de Teruel.
 Monreal del Llano est une municipalité espagnole de la province de Cuenca, dans la région autonome de Castille-La Manche.

France 
 Tour Monréal, monument historique dans les Pyrénées-Atlantiques.

Philippines 
Monreal (Philippines)

Patronyme hispanique